Les Tiger Cubs de Hamilton sont une équipe de hockey sur glace de l'Association de Hockey de l'Ontario.

Saison par Saison

Références 

Club de hockey sur glace à Hamilton (Ontario)
Club sportif fondé en 1953
Hamilton